Das Kabinett Karjalainen I war das 47. Kabinett in der Geschichte Finnlands. Es amtierte vom 13. April 1962 bis zum 18. Dezember 1963. Beteiligte Parteien waren Landbund (ML), Nationale Sammlungspartei (KOK), Schwedische Volkspartei (RKP), Sozialdemokratischer Bund der Arbeiter- und Kleinbauernschaft (TPSL) und Volkspartei (KP).

Minister

Weblinks 
 

Karjalainen